Puchar Pokoju i Przyjaźni – cykl zawodów w sportach motorowych, organizowany w krajach socjalistycznych.
 autocrossowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1984–1989)
 kartingowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1964–1989)
 motocrossowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1985–1989)
 motocyklowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1978–1989)
 rajdowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1967–1989)
 wyścigowy Puchar Pokoju i Przyjaźni (1963–1990)
 Puchar Pokoju i Przyjaźni na żużlu (1979–1989)

Przypisy